Die voluminöse Korrespondenz Voltaires, 21.221 veröffentlichte Briefe an 1.800 Adressaten, darunter Herrscher wie Friedrich der Große und Zarin Katharina die Große, erstreckt sich über einen Zeitraum von fast 75 Jahren.

Der «philosophe des Lumières» schrieb seine Briefe in Prosa und in Versen selten eigenhändig. Meist diktierte er seinem Sekretär. Einige wenige Schreiben verfasste er auch in anderen Sprachen, auf Italienisch, Englisch, Latein und Deutsch.

Die Fülle von Antwort- und Bittschreiben, die an ihn als Vorkämpfer der Vernunft und Anwalt der Entrechteten und Verfolgten gerichtet wurden, kosteten den Dichter-Philosophen ein kleines Vermögen, denn der Empfänger von Postsendungen hatte damals das Porto zu zahlen. So schreibt Voltaire 1756 an D’Argental, er könne nicht der „Don Quijote aller Geräderten und Gehenkten“ sein.

Jahr für Jahr werden weitere Briefe von oder an Voltaire entdeckt.  Schon 1953 weissagte der Voltaire-Forscher René Pomeau:

Aufklärerisches Ansinnen 

Vom 29. Dezember 1704 bis zum 26. Mai 1778, also über 75 Jahre hinweg, bis vier Tage vor seinem Tode, pflegte Voltaire, der «philosophe des Lumières», zu dessen Ruhm in Frankreich das 18. Jahrhundert «le siècle de Voltaire» genannt wird, einen äußerst regen Schriftwechsel mit ca. 1.800 Korrespondenten.

Hauptanliegen seines Schriftverkehrs war es, Mitstreiter für die Propagierung der Ideale der Aufklärung zu gewinnen, für die kritische Vernunft, für die Selbstbestimmung des Individuums, für freie Meinungsäußerung und für soziale Gerechtigkeit. Kampfgefährten zu finden, gegen das absolutistische Regime der Unterdrückung und Verfolgung Andersdenkender, gegen Zensur. Mit einem Slogan gesagt, Mitbrüder (frères) für die Kampagne gegen das Infame zu begeistern:

Schon zwanzig Jahre vor Kants Wahlspruch der Aufklärung: „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“ findet sich diese Maxime in Voltaires Schriften:

Voluminöses Textkorpus 
Das Corpus der Korrespondenz Voltaires hat einen imposanten Umfang. Theodore Bestermans zweite, sogenannte definitive Ausgabe der Korrespondenz Voltaires enthält 21.221 Briefe, von denen mehr als 15.000 von Voltaire selbst stammen. Diese „definitive“ Edition der Korrepondenz füllt 51 Bände der 205-bändigen Referenzausgabe sämtlicher Werke Voltaires, der Œuvres complètes de Voltaire (OCV), ediert von der Voltaire Foundation in Oxford (1968–2022).

Voltaire war ein mit spitzer Feder schreibender engagierter Schriftsteller. Wegen seiner subversiven Ideen geriet er in Konflikt mit der Obrigkeit. Um Verfolgung und Festnahme zu entgehen, verließ er Paris, das intellektuelle Zentrum Frankreichs und wählte das Exil: London, Holland, Preußen, Les Délices in Genf, Ferney waren die wichtigsten Stationen. Erst im Jahre seines Todes durfte er nach Paris zurückkehren.

Um seine physische Abwesenheit in Paris zu kompensieren, um den Kontakt mit den anderen Aufklärern aufrechtzuerhalten, blieb ihm nur das Mittel der Korrespondenz. Dies erklärt die ungeheure Fülle an Briefen aus dem Exil. Doch auch Briefe wurden zensiert. Voltaire beklagt sich darüber in einem Brief an die Marquise du Deffand vom 12. Januar 1759 (D 8040):

Der Direktor der Voltaire Foundation und Mitherausgeber der Œuvres complètes de Voltaire (OCV), der Vollständigen Werke Voltaires in 205 Bänden, Oxford (1968–2022), nennt Voltaire wegen seiner Furor scribendi, seiner Schreibwut, einen Graphomanen.

Voltaires Unterschriften 

Voltaire unterschreibt seine Briefe im Laufe seines Lebens eigenhändig und auf unterschiedliche Weise: Zozo, Arouet, A***, A...., Arouet de Voltaire, Voltaire, V. Selbstironisch, humorvoll variierend: le petit Suisse V., le solitaire de Ferney, frère François, capucin indigne ...

Ab 1760 beendet Voltaire Briefe, die er an seine „getreuesten Jünger“ wie D'Alembert und Damilaville richtet, immer häufiger mit dem Kampfruf « écrasez l'infâme », ausgeschrieben oder abgekürzt als « écr l'inf », « E. L. ».

In seinem Brief an Damilaville vom 5. Februar 1765 liest man:

Am Anfang und gegen Ende seiner Briefe finden sich oftmals (ironisch-)schmeichelhafte Devotionsformeln, captationes benevolentiae und genau auf den Adressaten zielende persönliche Anspielungen.

Unzulänglichkeiten in bisherigen Editionen 
In der Einleitung seiner definitive edition der Korrespondenz Voltaires berichtet Theodore Bestermann von Unrichtigkeiten in bisherigen Editionen:

Der Voltaire-Spezialist Christophe Paillard kritisiert in einem Aufsatz die Editionsmethode Bestermans. Die englischen Kommentare zu jedem der veröffentlichten Brief seien zu minimalistisch und voller Ungenauigkeiten. Bei der zu schnellen Herausgabe seien Datumsangaben nicht sorgfältig genug mit den Originalmanuskripten abgeglichen worden.

Auch Electronic Enlightenment, die digitale Ausgabe der Korrespondenz Voltaires auf dem gebührenpflichtigen Server der Oxford University Press (OUP), enthalte viele Unzulänglichkeiten, insbesondere Druckfehler:

Nicholas Cronk, Direktor der Voltaire Foundation und Mitherausgeber der Œuvres complètes de Voltaire (OCV), betont die Bedeutung der materiellen Seite der Korrespondenz. In allen bisherigen Printausgaben sind die Briefe nur transkribiert. Es fehlen Faksimiles der Originalhandschriften, sowie handschriftliche Zusätze, Schlussformeln und Unterschriften Voltaires. Deshalb sei es wichtig, auch die Originalhandschriften zugänglich zu machen, was moderne Technologien heutzutage in Online-Publikationen leisten könnten.

Korrespondenz unter Zensurbedingungen  
La République des lettres (die Republik der Briefe) nannte man im 18. Jahrhundert, im Zeitalter der Aufklärung, das Ideal eines freien geistigen Austausches via postalischer Korrespondenz, den Intellektuelle in Wirklichkeit allerdings nur unter obrigkeitsstaatlicher Zensur pflegen konnten. Zu Voltaires Korrespondenten gehörten Geistesgrößen wie D'Alembert, Diderot, Rousseau, Maupertius, Buffon, Lessing, Goldoni und viele andere. Aus diesem Schriftwechsel versuchen Literaturhistoriker Informationen über die schriftstellerische Tätigkeit und die Entstehung der Werke Voltaires zu schöpfen.

Um der Verfolgung durch „infame“ Zensur zu entgehen, bestreitet Voltaire in manchen Briefen die Autorschaft seiner Werke, wie zum Beispiel die des Dictionnaire philosophique portatif, das er 1764 in Genf drucken ließ (1764):

Will man Biographisches aus seiner Korrespondenz erfahren, so gilt es aufzupassen, dass man nicht auf Voltaires Maskierungen hereinfällt. Man erfährt aus seinen Briefen nur das, was Voltaire preisgeben oder die Zensurbeamten glauben machen will.

Stellung im Gesamtwerk 
Voltaires schriftstellerisches Schaffen stellt Philologen wegen seines ungeheuren Umfangs, seiner zahlreichen Varianten und wiederholten Neufassungen vor schier unlösbare Probleme. Der Dichter-Philosoph hinterließ mehr als 700 Werke.
Einige Literaturhistoriker wie Deidre Dawson vertreten die These, die voluminöse Korrespondenz Voltaires stelle ein eigenes Werk dar, eine Art Briefroman. In einem Aufsatz hinterfragt der Voltaire-Forscher François Bessire diese These und kommt zu dem Schluss, dass es sich nicht um ein eigenständiges Werk im literaturwissenschaftlichen Sinne handle. .  Voltaire selbst habe niemals vorgehabt, seine Brief zu veröffentlichen.
Die Hochstilisierung zusammengewürfelter Briefe zu einer Art Briefroman sei das Ergebnis jahrzehntelangen Bemühens der verschiedenen Editoren.

Beaumarchais und Condorcet, die Herausgeber der ersten postumen Gesamtausgabe von Voltaires Werken in 70 Bänden, nach dem Ort der Drucklegung Édition de Kehl (1784–1789) genannt, gaben Annoncen auf, um Originalbriefe von Voltaire zu sammeln. Sie veröffentlichten 4.500 Briefe, die 18 Bände füllten. So schreibt Nicholas Cronk, der Direktor der Voltaire Foundation:

Brief Voltaires an Rousseau 

Ein köstliches Beispiel für Voltaires polemisch-ironisierende Stilkunst ist sein Brief an Jean-Jacques Rousseau vom 30. August 1755, D 6451. Nach seiner Meinung vertrat Rousseau die anthropologische These vom im Naturzustand guten Menschen. Erst die Zivilisation habe ihn verdorben.

Als Rousseau ihm sein neuestes Buch Discours sur l'origine et les fondements de l' inégalité parmi les hommes zugesandt hatte, las Voltaire darin den Appell Zurück zur Natur!. Voltaire „bedankte“ sich daraufhin bei seinem Gegenspieler mit einem bitterbösen ironischen Brief:

Ausgaben

Gesamtausgaben 
 Edition von Kehl : Œuvres complètes de Voltaire, Kehl, De l'Imprimerie de la Société littéraire typographique, 1784–1789. 70 Bände,  davon 18 Bände Correspondance, LII bis LXIX. Ca. 4500 Briefe, nach Korrespondenten angeordnet.
 Edition von Beuchot : Œuvres de Voltaire, avec préfaces, avertissements, notes, etc., 1829–1834. 72 Bände, davon 19 Bände  Correspondance, LI bis LXX. 7473 Briefe in chronologischer Anordnung.
 Edition von Moland : Œuvres complètes de Voltaire,  Paris, Garnier, 1877–1885. 52 Bände, davon  18  Bände Correspondance, XXXIII bis L in chronologischer Anordnung. 10372 lettres. (Enthält nicht nur Briefe Voltaires, sondern Antwortschreiben seiner Korrespondenten),  auf Wikisource.
 Théodore Besterman: Voltaire's Correspondence (first edition), Institut et Musée Voltaire, Les Délices, 1953–1965, 107 Bände.
 Correspondence [of Voltaire] and related documents, definitive edition. In: Œuvres complètes de Voltaire (OCV),  Bände 85–135. Voltaire Foundation, Oxford 1968–1977, ISBN 978-0-7294-0049-7. Nach dieser definitive edition Bestermans werden die Briefe mit vorgestelltem D (für Englisch “definitive”) + Nummer zitiert, also von D1 bis D21221. Seit der definitiven Ausgabe Bestermans sind zahlreiche weitere Briefe entdeckt und veröffentlicht worden.

 La Pléiade-Ausgabe von Frédéric Deloffre (Hrsg.): Voltaire Correspondance. Auf Basis der  Edition définitive von Théodore Besterman. 13 Bände, La Pléiade, Gallimard Paris 1978–1993. (Diese Ausgabe enthält allerdings nur die von Voltaire geschriebenen Briefe und nicht die Antworten seiner Korrespondenten. Die englischen Anmerkungen Bestermans wurden von Frédéric Deloffre ins Französische übersetzt und ergänzt.)

 Digitale Ausgabe der Korrespondenz Voltaires auf Electronic Enlightenment, einer gebührenpflichtigen Volltextdatenbank, die an der Bodleian Library erarbeitet und von der Oxford University Press kommerziell vertrieben wird. Sie enthält alle bisher bekanntgewordenen Briefe Voltaires, also insbesondere die vollständige Korrespondenz nach den Œuvres complètes de Voltaire (OCV), Bände 85–135. Christophe Paillard weist in einem Aufsatz auf die vielen Druckfehler in dieser digitalen Ausgabe hin.

Ausgaben zu Korrespondenten 
Dem Briefwechsel mit bekannten Persönlichkeiten sind Teilausgaben gewidmet.

Voltaire – Friedrich der Große 
Über vier Jahrzehnte (1736 bis 1778) währte der Briefwechsel in französischer Sprache zwischen dem Dichter-Philosophen und dem preußischen Philosophen-König.

Im französischen Original:
 Reinhold Koser und Hans Droysen (Hrsg.): Briefwechsel Friedrichs des Großen mit Voltaire, Teil 1, Publikationen aus den K. Preußischen Staatsarchiven, Bd. 81: Briefwechsel des Kronprinzen Friedrich 1736–1740. Hirzel, Leipzig 1908 ().
 Briefwechsel Friedrichs des Großen mit Voltaire, Teil 2, Publikationen aus den K. Preußischen Staatsarchiven, Bd. 82: Briefwechsel König Friedrichs 1740–1753. Hirzel, Leipzig 1909 ().
 Briefwechsel Friedrichs des Großen mit Voltaire, Teil 3, Publikationen aus den K. Preußischen Staatsarchiven, Bd. 86: Briefwechsel König Friedrichs 1753–1778. Hirzel, Leipzig 1911 ().

In deutscher Übersetzung:
 Hans Pleschinski (Hrsg. Und Übersetzer): Voltaire – Friedrich der Große. Aus dem Briefwechsel. 245 ausgewählte Briefe.  Haffmans, Zürich, 1992. ISBN 978-3-251-20128-0.

Voltaire – Katharina die Große 
 Hans Schumann: Monsieur – Madame: der Briefwechsel zwischen der Zarin und dem Philosophen. Manesse, Zürich 1991, ISBN 3-7175-8186-4.
 Alexandre Stroev (Hrsg.): Voltaire - Catherine II : Correspondance 1763-1778. Éditions Non Lieu, Paris 2006, ISBN 978-2-35270-007-4.

Voltaire – D'Alembert 
Von dem epistolaren Austausch zwischen Voltaire und dem Mathematiker und Enzyklopädisten Jean-Baptiste le Rond d’Alembert, dem Voltaire, um dessen wahre Identität vor Brief-Zensoren zu verbergen, den Decknamen Protagoras gab, liegen 529 Briefe in einer Online-Edition vor.

Voltaire – Charlotte Sophie von Bentinck 
 Voltaire et sa «grande amie». Correspondance complète de Voltaire et de Mme Bentinck (1740–1778). Herausgegeben von Frédéric Deloffre et Jacques Cormier. Voltaire Foundation, Oxford 2003, ISBN 0-7294-0815-9.
 Une femme des lumières. Écrits et lettres de la comtesse de Bentinck 1715 – 1800. Herausgegeben von Anne Soprani et André Magnan, Editions CNRS, Paris 1997, ISBN 978-2-271-05055-7.

Voltaire – Marquise du Deffand 
 Cher Voltaire: La correspondance de Madame Du Deffand avec Voltaire. Verlag Des Femmes , Paris 1987, ISBN 978-2-7210-0309-6.
 Correspondance complète de la marquise du Deffand,  Slatkine Reprints, Genf 1989.
 Louis Tenenbaum: Madame Du Deffand’s Correspondence with Voltaire. In: The French Review, Band 27, no. 3, 1954, pp. 193–200.

Voltaire – Olympe Du Noyer 
 Jacques Cornier: Les Amours de Pimpette ou Une saison en Hollande. Correspondance de Voltaire avec Olympe Du Noyer. L’Harmattan, Paris 2009, ISBN 978-2-296-06932-9, .

Voltaire – Mme Denis, seine Nichte (Marie-Louise Mignot) 
 Lettres d'amour de Voltaire à sa nièce. Publiées pour la première fois par Theodor Besterman. Editions Plon, Paris 1957.
 Jonathan Mallinson (Hrsg.): Paméla – Mémoires pour servir à la vie de Monsieur de Voltaire, écrits par lui-même. Œuvres complètes de Voltaire (OCV), Band 45C, Oxford 2010, ISBN 978-0-7294-0985-8. (Lettres de M. de Voltaire à Mme de Denis, de Berlin).

Anthologien nach Themen 
 Antonio Currado (Hrsg.): Voltaire cattolico. Vorwort von Nicolas Cronk. Edizioni Lindau, Turin 2013, ISBN 978-88-6708-118-9. (Italienisch) Verlagsseite– Ausgabe aller 178 auf Italienisch geschriebenen Brief Voltaires.
 Nicholas Cronk (Hrsg.): Voltaire. Lettres choisies. 260 nach literaturwissenschaftlichen Gesichtspunkten ausgewählte Briefe. Mit Vorwort und Kommentare von Nicholas Cronk, dem Direktor der Voltaire Foundation. Éditions Gallimard (Folio 6268) 2017, ISBN 978-2-07-046487-6.
 Jacqueline Hellegouarc'h (Hrsg.): Correspondance choisie, Livre de poche (La Pochothèque), Librairie Génerale Française, Paris 1997, ISBN 2-253-13235-7. 906 Briefe nach biographischen Gesichtspunkten ausgewählt. Rezension von Roland Desné auf Persée.

Sekundärliteratur 
 François Bessire: La Correspondance: L’œuvre Majeure de Voltaire ? In: Revue d’Histoire Littéraire de La France, Band 99, n°. 2, 1999, Seiten 205–14. Volltext.
 La Bible dans la Correspondance de Voltaire, Voltaire Foundation, SVEC (Studies on Voltaire and the eighteenth century), Band 367, Oxford 1999, ISBN 978-0-7294-0549-2.
 « Orate fratres. Écr L'inf » : Quand Voltaire écrivait à ses disciples. In: Poétique de la pensée : études sur l'âge classique et le siècle philosophique ;en hommage à Jean Dagen, S. 71–83. Champion Paris 2006, ISBN 978-2-7453-1467-3.
 Rodrigo Brandão: Réflexions Sur La Correspondance Entre D’Alembert et Voltaire. In : Revue de Métaphysique et de Morale, n° 1, 2017, pp. 45–58. PDF.
 Nicholas Cronk und Glenn Roe: Voltaire's Correspondence. Digital Readings. (Reihe: Elements in Eighteenth-Century Connections), Cambridge University Press 2020, ISBN 978-1-108-79172-4, Auszug.
 Deidre Dawson: Voltaire's correspondance: An epistolary Novel. Peter Lang Publishing, New York 1994  ISBN 978-0-8204-2116-2.
 Christiane Mervaud: Voltaire's correspondence. In: Nicholas Cronk (Hrsg.) (Direktor der Voltaire Foundation): The Cambridge Companion to Voltaire. Cambridge University Press, 2009, ISBN 978-0-521-61495-5, S. 153–165.
 La logique du combat contre l'infâme. La correspondance de Voltaire et de «Frère Damilaville». In: Raison présente, n°112, 4e trimestre 1994, Seiten 3–25. PDF – auf Persée.
 Christophe Paillard: La Correspondance de Voltaire et l'édition de ses œuvres. Problèmes de méthodologie éditoriale. In: Revue d'Histoire littéraire de la France, 112e Année, No. 4, Dezember 2012, Seiten 859–872, Volltext.
 Ingérence censoriale et imbroglio éditorial: La censure dans la correspondance de Voltaire dans les éditions in-8o et in-12o de Kehl. Revue Voltaire, 7 (2007), 275–312, ISBN 978-2-84050-517-4.

 Brunhilde Wehinger: Briefwechsel zwischen Voltaire und Friedrich II., König von Preußen. In: Handbuch Brief. Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. Herausgegeben von: Marie Isabel Matthews-Schlinzig , Jörg Schuster , Gesa Steinbrink und Jochen Strobel, De Gruyter 2020, Auszug.

Weblinks 
 Auswahlbibliographie: Voltaires Briefe, Briefsammlungen
 Nicholas Cronk: La correspondance de Voltaire (französisch) – Vortrag des Direktors der Voltaire Foundation, 2015.
 Voltaire’s letters – (französisch) auf der Website der Voltaire Foundation.
 Die lustige Nichte. In: Der Spiegel 1/1958.
 Charlotte Sophie von Bentinck Aldenburg – (deutsch) auf Correspondance Voltaire.

Einzelnachweise 

Voltaire
Brief (Literatur)
Literatur (18. Jahrhundert)
Literatur (Französisch)